A Volta ao Mundo em 80 Dias, Le tour du monde en quatre-vingts jours no original em francês, é um livro do escritor francês Júlio Verne.

O livro teve várias adaptações para o cinema:
 A Volta ao Mundo em 80 Dias (1956), título em português para o filme estado-unidense Around the World in 80 Days, de 1956;
 Around the World in 80 Days (2004), adaptação da obra de Verne feita em 2004 pela Disney.

Desambiguação
Desambiguações de cinema